Клеобула () — декілька персонажів давньогрецької міфології та історії:
 Клеобула — дочка Еола, коханка Гермеса.
 Клеобула — дружина Еола.
 Клеобула — дружина Амінтора.
 Клеобула — дружина Електріона.
 Клеобула — мати Демосфена.